Mats Hessel, švedski hokejist, * 13. marec 1961, Švedska.

Hessel je v švedski ligi igral večino kariere za klub AIK IF, s katerim je osvojil naslova švedskega državnega prvaka v sezonah 1981/82 in 1983/84 in za katerega je igral enajst zaporednih sezon, le v svoji zadnji sezoni 1989/90 je igral za Rögle BK.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo. Skupno je za reprezentanco odigral devetnajst tekem.

Pregled kariere

|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 78/79
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 79
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska mladinska liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 33
| 10
| 2
| 12
|
| 12
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 82/83
|
| 29
| 11
| 10
| 21
|
| 28
|
| 3
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 32
| 9
| 13
| 22
|
| 28
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 30
| 2
| 7
| 9
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 31
| 3
| 5
| 8
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 26
| 6
| 13
| 19
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 31
| 7
| 5
| 12
|
| 38
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 25
| 8
| 7
| 15
|
| 26
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Rögle BK
| Švedska 2. liga
| 89/90
|
| 16
| 2
| 5
| 7
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 277
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | 68
| bgcolor="#7FFF00" | 128
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 222
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 12
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti AIK
Hokejisti Rögle BK